Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit. Ez alkalommal nem rendeztek selejtezőt, és első alkalommal kerül sor rövidített játékra a döntő játszmában, ha 12–12-es állásig fej-fej mellett haladtak a csapatok.

A cím védője a Barbora Krejčíková és Kateřina Siniaková cseh páros volt, akik ezúttal az elődöntőig jutottak csak. A győzelmet a tajvani Hszie Su-vej és a cseh Barbora Strýcová párosa nyerte, miután a döntőben 6–2, 6–4 arányban legyőzték a kanadai Gabriela Dabrowski és a kínai Hszü Ji-fan kettősét. A győzelemmel Barbora Strýcová egyben a páros világranglista élére került.

A magyar Babos Tímea francia partnerével, Kristina Mladenoviccsal 1. kiemeltként indulhatott, és az elődöntőben a későbbi győztes párostól kaptak ki. A torna másik magyar résztvevője Stollár Fanny, akinek a párja ezúttal a tunéziai Unsz Dzsábir volt, ebben az évben nem jutott túl az 1. fordulón, miután a később döntőt játszó kanadai–kínai párostól szenvedtek vereséget.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla 

N1